Пісня Алла́х вели́кий () була державним гімном Лівії з 1969 по 2011 роки, під час правління Муаммара Каддафі. Написана в 1956 році як єгипетський військовий марш під час Суецької кризи.

Арабський текст гімну 
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر فوق كيد المعتدي
والله للمظلوم خير مؤيد
أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
بلدي ونور الحق يسطع في يدي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي

يا هذه الدنيا أطِّلي واسمعي
جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي
بالحق سوف أرده وبمدفعي
فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي

قولوا معى الويل للمستعمر
والله فوق الغادر المتكبر
الله أكبر يا بلادى كبري
وخذى بناصية المغير ودمري
قولوا معى قولوا معي 
الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي.

Латинська транскрипція 
 Allahu Akbar
 Allahu Akbar
 Allahu Akbar Fauqua Kaidi L'mutadi
 Allahu Lilmazlumi Hairumu'ayyidi
(repeat previous two lines)
 Allahu Ana Bilyaqini Wabissilahi Saaftadi
 Baladi Wanuru L-haqqi Yastau Fi Yadi
 Qulu Mai
 Qulu Mai
 Allah Allah Allahu Akbar
 Allahu Fauqa L-mutadi! 

 Ya Hadihi Ddunya Atilli Wa 'Smai
 Gaisu L-aadi Ga'a Yabgi Masrai
 Bil-haqqi Saufa Fa-saufa Afnihi Mai. 

 Allahu Akbar
 Allahu Akbar
 Qulu Mai L-wailu Lil-mustamiri
 Wa Llahu Fauqa L-gadiri L-mutagabbiri 
 Allahu Akbaru Ya Biladi Kabbiri
 Wa-hudi Binasiyati L-mugiri Wa-dammiri

Див. також 
 Герб Лівії
 Прапор Лівії

Посилання 
 Сторінка гімну на сайті nationalanthems.info 

Музика Лівії